Deceit (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2000
 Deceit (televisieserie uit 2021), een Amerikaanse televisieserie uit 2021 
 Unholy Love of Deceit (1932), een film van Albert Ray met H.B. Warner en Lila Lee
 Family Plot of Deceit (1976), een film van Alfred Hitchcock met Karen Black en Bruce Dern
 Deceit (1992), een film van Albert Pyun met Samantha Phillips en Norbert Weisser
 Deceit (1999) of Il gioco, van Claudia Florio met Jonathan Pryce en Susan Lynch
 Deceit (2004), een televisiefilm van John Sacret Young met Marlo Thomas en Vondie Curtis-Hall
 Deceit (2006), een televisiefilm van Matthew Cole Weiss met Emmanuelle Chriqui en Matt Long